Анаталий (Анастасий) Григорьевич Гасман (Гассман) — российский государственный деятель, член консультации при Министерстве юстиции (1885); обер-прокурор межевого департамента Сената (1890), сенатор (1905); товарищ министра юстиции (1906—1913), член Государственного Совета.

Биография 
Родился 23 октября в 1844 году. Образование получил в Императорском Санкт-Петербургском университете, курс которого он окончил в 1867 году со степенью кандидата прав. После окончания университета Гасман был причислен к департаменту Министерства Юстиции и с 1868 по 1882 год служил в провинции, пройдя последовательно должности заседателя Курской и члена Тамбовской палат уголовного и гражданского суда, товарища прокурора, затем члена и наконец товарища председателя Саратовского Окружного суда. Здесь он также неоднократно исполнял обязанности предсадателя означенного суда.
Одновременно с этим Гасман был директором Саратовского губернского попечительного комитета о тюрьмах. Когда в 1882 году сенатор Манасейн отправился ревизовать Лифляндскую и Курляндскую губернии, он пригласил в свои сотрудники по ревизии Гасмана. Эта ревизия продолжалась год и три месяца, в ходе которое было выявлено целый ряд частных нарушении закона и обособленность местного строя Остзейского края от государственных порядков в России и вызвала большое движение среди латышей и эстонцев страдавших от ненормального строя.

Гасман принял деятельное участие в составлении ревизионного отчета, послужившего основой последующих преобразовании Прибалтийских губернии. При назначении Манасейна Министром Юстиции Гасман занял в 1886 году должность старшего юрисконсульта консультации, при министерстве учрежденной и явился одним из деятельнейших сотрудников Министра по распространению на Остзейский край судебных уставов 1864 года и по преобразованию местных крестьянских присутственных мест, разрабатывая лично главнейшие части проекта сего преобразования и принимая участие как в трудах Государственного Совета по детальному рассмотрению этого проекта, так и мероприятиях по осуществлению реформ на месте.
В 1890 году Гасман был назначен обер-прокурором Межевого Департамента Правительствующего Сената и принял деятельное участие в комиссии для общего рассмотрения Межевого устава. С 1894 года был Обер-прокурором Третьего Департамента Сената и тогда же привлечен Муравьевым к участию в комиссии для пересмотра законоположении по судебной части. Для этой комиссии он изготовил проект новой редакции гражданского судопроизводства с подробной в шести томах, к нему объяснительной запиской.

Назначенный в 1895 году сенатором Гасман присутствовал сперва в Гражданском Кассационном Департаменте, а с 1898 года в Первом Общем Собрании с сохранением права участвовать в трудах Гражданского Кассационного Департамента. В качестве сенатора он участвовал в комиссии по пересмотру положения о нотариальной части сперва в качестве члена, а с 1906 года изготовив проект сего положения и объяснительную к нему в двух томах записку. Кроме того Гасман был активным членом Высочайше учрежденного при главном управлении торгового мореплавания и портов совещания для составления проекта уложения о торговом мореплавании и председательствовал в особом совещании, образованном при том же управлении для выработки правил о ссудах на приобретение вновь выстроенных морских торговых судов и порядке выдачи и обеспечения таких ссуд и в особом совещании при главном управлении почт и телеграфов для обсуждения правил о порядке сношения суда с тяжущимися через почту

Вместе с тем Гасман принимал участие в совещаниях: по пересмотру законов о судопроизводстве и взысканиях гражданских, и постановлении устава гражданского судопроизводства об исполнении судебных решении: по разработке правил об обращении взыскания на суда: по рассмотрению вотчинного устава: по вопросу о выкупе крестьянской повинности и арендной земли в имениях, Всемилостливейше пожалованных дворянским обществом Прибалтийских губернии; о распространении действий крестьянского по земельного банка на Прибалтийские губернии, а также в особом совещании (в состав Государственного Совета) по соображению законопроектов, касавшихся пересмотра законоположении по судебной части.
При назначении Министром Юстиции Щегловитова, Гасман был приглашен на пост Товарища Министра. Скончался в Петрограде 13 декабря 1919 года, погребен на кладбище Александро-Невской лавры.

Труды 
 Положения о преобразовании судебной части и крестьянских присутственных мест в прибалтийских губерниях и правила о приведении означенных положений в действие : С излож. соображений, на коих они основаны Санкт-Петербург : М-во юст., 1889
 Внебрачные дети на Западных окраинах и в Империи Петроград : Сенат. тип., 1914
 Борьба закона за и против безвестно отсутствующего ответчика Петроград : Сенат. тип., 1915

Примечания

Источники 
Правительствующий Сенат. Краткий исторический очерк

Сенаторы Российской империи